USS Lexington ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a Lexington , Massachusetts, donde la milicia colonial, tuvo su primer enfrentamiento con los británicos en la guerra de independencia de los Estados Unidos.

 fue un bergantín armado con 14 cañones, llamado originalmente Wild Duck adquirido en 1776 y usado por la armada continental hasta su captura en 1777.

 fue una balandra armada con 24, cañones asignada en 1826 y vendida en 1860.

 fue un vapor de ruedas laterales, convertido en cañonero y utilizado como tal durante la Guerra de Secesión.

 debería haber sido un crucero de batalla de clase Lexington, fue renombrado Ranger el 10 de diciembre de 1917, y no fue concluido debido a las restricciones del tratado naval de Washington.

 fue puesto en grada originalmente con el numeral CC-1, como un crucero de batalla de clase Lexington, pero fue convertido en portaaviones y asignado como tal en 1927. Se perdió en acción durante la batalla del Mar del Coral.

 fue portaaviones de clase clase Essex dado de alta en 1943, que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial en el océano Pacífico. Fue anclado como buque museo en la ciudad de Corpus Christi (Texas) en 1991.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos